ANS (АНС) — трёхбуквенная аббревиатура. Может означать:
АНС — аббревиатура русской лево-националистической организации "Ассоциация Народного Сопротивления"
 ANS — бокс-сет британской экспериментальной группы Coil.
 ANS — космический телескоп.
 ANS TV — новостной телеканал и первый частный телеканал в Азербайджане.
 ANS — товарный знак, косметический бренд на Украине.
 ANS () — см. вегетативная нервная система.
 ANS - (alphanumeric + symbols) набор символов, включающий в себя цифры, буквы и спецсимволы.
 ANS Translocal (Access Node Switch) — АТС городского уровня (коммутатор потоков E1).

См. также 
 АНС
 Анс

Примечания